La Tanière du mal est le troisième roman de la séquence des Héros des romans de l'univers Lancedragon et est basé sur le jeu de rôle Donjons & Dragons. Il a été écrit en 1990 par Michael Williams. Il s'agit du deuxième des deux romans mettant en scène Galen La fouine Vigilant et Sir Bayard Lumlane.

Cadre 
La Tanière du mal se déroule en Solamnie trois ans après Le Nid du scorpion, soit environ un siècle avant les aventures de la trilogie originale. L'action est limitée à une zone plus restreinte que le roman précédent ; les personnages commencent au Château Di Caela, dans le centre de la Solamnie, et se rendent dans les monts Vingaard, à l'ouest (une carte de la Solamnie est incluse dans le livre).

Résumé 
Trois ans après la conclusion de Le Nid du scorpion, Galen Vigilant-Lumlane est adoubé et admis dans l'ordre de la Couronne des Chevaliers de Solamnie. 

La nuit de la cérémonie, il reçoit une vision de son frère Brithelm en danger. Les jours suivants, personne ne croit à sa vision, mais deux personnes décident tout de même de se joindre à lui, principalement parce qu'elles en ont assez de rester au Château Di Caela : il s'agit de Sir Ramiro de la Mâchoire et de Dame Dannelle Di Caela. De même, Galen accepte son frère aîné, Alfric Vigilant, comme écuyer, mais il se fait tuer presque immédiatement lors d'une rencontre aléatoire. 

En résumé, la quête consiste à rendre visite à Brithelm et à vérifier s'il se porte bien. Elle est loin d'être épique.

Au tiers du roman, au chapitre X, les personnages principaux apprennent que Brithelm a bien été enlevé, et le méchant est enfin introduit.

Bien avant le Cataclysme, depuis sa prison éthérée dans les Abysses, le dieu des ténèbres Sargonnas a murmuré à l'oreille de Braise, un jeune namer (chaman ou clerc) des Plaines. Il lui a accordé une vie de plusieurs siècles et lui a promis "le pouvoir de vie et de mort" s'il pouvait restaurer treize opales dans une couronne sacrée des hommes des plaines. Suivant les instructions de la divinité, Braise devint le chef d'une tribu d'hommes des plaines et ils commencèrent à exploiter les mines sous les montagnes Vingaard. Après plusieurs siècles, ils n'avaient trouvé que sept opales. Braise apprit que Galen Vigilant-Lumlane possédait six autres opales. Le chaman assoiffé de pouvoir a donc enlevé Brithelm Vigilant et envoyé une vision à Galen. Il veut les opales comme rançon.

Sir Galen et ses compagnons trouvent l'entrée des grottes où vivait Braise, sauvent son frère, tuent Braise, réunissent la tribu souterraine avec les autres hommes des plaines, et rendent la couronne avec toutes les opales aux chamans.

Personnages 
Tous les personnages survivants de Le Nid du scorpion reviennent, et de nouveaux personnages sont introduits.

Principal groupe d'aventuriers 
 Sir Galen Vigilant-Lumlane
 Sir Ramiro de la Mâchoire
 Oliver, l'écuyer de Sir Ramiro.
 Alfric Vigilant, écuyer et frère aîné de Sir Galen.
 Dannelle Di Caela.

Nouveaux personnages secondaires 
 Hommes des plaines de Que-Nara de Abanasinia :
 Le Nommeur, le narrateur du roman.
 Marcheloin, chef d'un groupe qui a voyagé d'Abanasinia à Solamnia.
 Marmotte, une fille du groupe de Longwalker.
 Sir Fernando et Sir Elazar, vieux bureaucrates des Chevaliers de Solamnie.
 Shardos, un jongleur et conteur aveugle rencontré dans les montagnes de Vingaard.
 Bradley, un jeune ingénieur du château Di Caela.

Opposants 
 Braise, un borgne de la plaine de Que-Tana, sombre clerc de Sargonnas. Lui et sa tribu vivent sous terre, dans les montagnes de Vingaard. Il a kidnappé Brithelm car il voulait les six opales de la broche de Galen. Après être apparu dans une vision nébuleuse, il n'est correctement présenté au lecteur qu'au chapitre 10 (après plus d'un tiers du roman).
 Sargonnas, dieu maléfique (égoïste) du feu, de la colère et de la vengeance, consort de Takhisis. Comme le suggère Brithelm, il manipule Braise pour son propre objectif égoïste.
 Tellus, l'énorme dragon sans membres sur lequel repose le continent d'Ansalon.

Trivia 
 Fidèle au nom de la franchise Donjons et Dragons, Galen Beknighted comporte deux donjons et un dragon.
 Dans Le Nid du scorpion, il était explicitement dit que les opales du Scorpion ne pouvaient venir que d'Estwilde (à l'est de Solamnia), et c'était un indice important pour résoudre cette quête. Pourtant, le méchant dans Galen Beknighted et ses sujets ont extrait des opales sous les montagnes Vingaard dans l'ouest de la Solamnie, et ils n'ont trouvé que six opales sur plusieurs siècles. Un tel gaspillage d'efforts pourrait être une blague cruelle de Sargonnas, le dieu sombre qu'ils vénèrent.
 La façon dont le méchant a appris l'existence des opales en possession de Galen reste inexpliquée. Cela pourrait être parce que l'argent de la broche a agi comme un catalyseur, ou parce que Sargonnas l'a révélé à son adorateur.
 Comme dans le roman précédent, le château di Caela est situé à l'ouest de la rivière Vingaard. Ce n'est que plus tard (Galen Beknighted a été publié en 1990) que le système de Dragonlance a établi que Castle di Caela est à l'est de la rivière Vingaard.

Littérature sur Lancedragon
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 2001